Ausztria
Steinberg, magaslat Bécs Liesing kerületében

 Németország
Steinberg, település Bajorországban
Steinberg, település Schleswig-Holstein tartományban
Steinberg, település Szászországban
Steinberg, Schweinfurt városrésze

Egyéb
Steinberg, német szoftvereket, valamint stúdióberendezéseket gyártó cég